Verstärkung steht für:

 Ein Verhältnis von Ausgangssignal zu Eingangssignal, wenn es größer als 1 ist, siehe Verstärker (Elektrotechnik)
 Vergrößerung der Amplitude einer Schwingung, siehe Verstärkung (Physik)
 Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, siehe Verstärkung (Psychologie)
 Einlagen um Form und Trageeigenschaften von Kleidung zu verbessern, siehe Verstärkung (Schneiderei), 
 Die Begleit-Band von Heinz Rudolf Kunze

Siehe auch:
 Verstärker